Леопольд Баварский
 Леопольд Баварский (1846—1930) — принц Баварский, германский военный деятель, генерал-фельдмаршал Баварии и Германской империи.
 Леопольд Баварский (род. 1943) — немецкий автогонщик, член Баварского королевского дома Виттельсбахов.